Transportör kan syfta på:

Transportör (aktör) – fysisk person eller juridisk person som ansvara för frakt av personer eller gods
Transportör (navigation) – en är en triangulär gradskiva för vinkelmätning
Transportör (yrke) – ett yrke inom sjukvården som ombesörjer patienttransporter mellan avdelningar på sjukhus

Se arven
 Transportörsystem – ett samlingsnamn för olika lösningar på transporter och förflyttningar av material i en produktionsprocess